

Niemcy 
 Wolkenstein – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Osoby 
 Nikolaus von Wolkenstein – niemiecki biskup